USS Cardinal (Nederlands: Kardinaal) kan verwijzen naar een van vier schepen bij de Amerikaanse marine.
 USS Cardinal (AM-6), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse.
 USS Cardinal (AM-67) (ex Jeanne D'Arc), een Amerikaanse hulpmijnenveger.
 USS Cardinal (AMS-4) (ex YMS-179), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS-1-klasse.
 USS Cardinal (1997), een mijnenjager van de Ospreyklasse.